Band FM Goiás é uma emissora de rádio brasileira sediada em Itaberaí, município do estado do Goiás. Opera no dial FM, na frequência 103.3 MHz e é afiliada à Band FM.

História 
A frequência entrou no ar no dia 11 de novembro de 2006, em fase experimental, operando com apenas 250 kw, na frequência FM 98.9. Depois de quase 1 mês, no dia 04 de dezembro, a emissora engata com a Band FM. Em 2007, a Anatel autoriza a mudança de frequência e a assim muda para FM 103.3 MHz, no dia 17 de maio, ainda no mesmo ano, a emissora passa á operar com mais 6 kw de potência.

 

Goiás
Estações de rádio de Goiás
Estações de rádio fundadas em 2006